Dolmen La Pierre Tournante steht für folgende Megalithanlagen in Frankreich:

 Dolmen La Pierre Tournante (Nogent) bei Nogent, Département Haute-Marne
 Dolmen La Pierre Tournante (Tavers) bei Tavers, Département Loiret